Margarita de Rohan (fallecida en 1496 en el castillo de Cognac) fue una noble francesa, hija de Alano IX, vizconde de Rohan y de Margarita de Bretaña, y esposa de Juan de Orleans, conde de Angulema. Fue la abuela paterna de Francisco I, rey de Francia y de Margarita de Angulema.

Biografía

Probablemente nació entre 1420 y 1428. En la mente de su padre, Alano IX de Rohan, Margarita y sus hermanas debían estar al servicio de sus acciones políticas y diplomáticas. En 1431, negoció el compromiso de su hija Jeanne con  Juan de Orleans, conde de Angulema, estando este último en cautiverio en Londres. Pasaron los años y, en 1442 , Alain de Rohan decidió romper el compromiso para casar a su hija con François de Rieux (1418-1458), conde de Harcourt. El conde de Angulema no fue liberado hasta 1444 y solicitó una compensación al Parlamento de París. Después de cinco años, se hizo un arreglo por el cual Juan de Orleans se casó con la hermana menor de Jeanne, Margarita de Rohan, que entonces tenía veinte años. El futuro esposo ya tenía cuarenta y nueve años. 

Juan de Orleans murió el 30 de abril de 1467, después de dieciocho años de vida matrimonial.

Viuda, hizo varias adquisiciones, los señoríos de Salles y de Genté, y luego, el 10 de septiembre de  1471, la baronía de Montbron. Los barones de Montbron se habían equivocado al unirse al rey de Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años y Carlos VII hizo arrasar el castillo como represalia. Margarita de Rohan reconstruyó el castillo de Montbron y rindió homenaje al obispo de Angulema por esta tierra.

Murió en el castillo de Cognac en 1496.

Matrimonio e hijos 
El , se casó con  Juan de Orleans (1399-1467), conde de Angulema y tuvieron tres hijos:
 Louis de Orléans (ca. 1450-1453 en el castillo de Bouteville),
 Carlos de Orleans (1459-1496), conde de Angulema,
 Jeanne (1462-1520), casada con Charles-François de Coëtivy, conde de Taillebourg.

Notas

Referencias

Bibliografía 
 .

Enlaces externos 

 L'inventaire après le décès de Marguerite de Rohan, comtesse d'Angoulême

Marguerite de Rohan
Condes de Angulema
Deuxième maison d'Orléans (par alliance)
Condesas de Francia
Consortes de miembros de la casa de Valois